

Sigle
 Zona di protezione speciale – zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori

Codici 
 zps – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Coatlán